Теє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Орлеана, 65 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 615 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Теє на сайті французького Національного інституту географії
 Теє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Теє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Теє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Теє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер